La  peut désigner :
  de chars de combat
  de chasseurs à pied
  de chasseurs des Pyrénées
  de communication (États-Unis)
  (Régiment de défense de l'Ulster)
  de volontaires du Calvados
 Bataillon de marche n° 8
 Bataillon de marche 8/15